Берна́рд Клерво́ский (; 1091, Фонтен-ле-Дижон, Бургундия — 20 или 21 августа 1153, Клерво) — французский средневековый , мистик, общественный деятель, цистерцианский монах, аббат монастыря Клерво (с 1117 года). Почитается Католической церковью как святой и Учитель Церкви.

Биография 

Происходил из знатной семьи, в двадцатилетнем возрасте вступил в цистерцианский орден, где приобрёл известность своим подвижничеством. В 1115 году основал монастырь Клерво, где стал аббатом. Благодаря его деятельности малочисленный цистерцианский орден стал одним из крупнейших.

Бернард Клервоский придерживался мистического направления в теологии, был ярым сторонником папской теократии. Активно защищал права папы Иннокентия II против Анаклета II. В свете борьбы против Анаклета II осуждал Рожера II, получившего корону от антипапы, но затем примирился с королём и переписывался с ним. Боролся с ересями и свободомыслием, в частности был инициатором осуждения Пьера Абеляра и Арнольда Брешианского на Сансском соборе 1141 года. Активно боролся с ересью катаров.

Участвовал в создании духовно-рыцарского ордена тамплиеров, в частности под его влиянием на соборе в Труа 1128 года, (возглавляемом Матвеем Альбанским) был принят устав ордена.

Быть может, величайшим или во всяком случае самым поразительным подвигом, который совершил Бернард, была проповедь о
Втором крестовом походе в 1146 году в Везле. Он довёл народы Франции и Германии до необычайного энтузиазма, почти равного тому, каким охвачен был народ во время первого крестового похода; но результат весьма плохо соответствовал приготовлениям, и Бернард чувствовал себя несколько смущённым в виду полной неудачи предприятия.

Бернард содействовал росту монашеского ордена цистерцианцев, в его память получивших название бернардинцев.

На фоне невыразительных фигур пап того времени (среди которых были и его ученики из Клерво) Бернард Клервоский приобрёл колоссальный авторитет в церковных и светских кругах. Он диктовал свою волю папам, французскому королю Людовику VII Молодому. Основной добродетелью считал смирение. Целью человеческого существования считал слияние с Богом.

Канонизирован в 1174 году; в 1830 году внесён в число Учителей Церкви.

Вдохновитель крестовых походов 

15 февраля 1145 года коллегия кардиналов избрала аббата Бернардо Паганелли новым римским папой под именем Евгения III. Паганелли был не только тёзкой, но и — с самого начала своего монашества у цистерцианцев — учеником Бернарда Клервоского, с которым он поддерживал «уникально тесные отношения». Римским папой стал член цистерцианского ордена, который Бернард — влиятельный католический деятель эпохи — сам и возглавлял. Отводя подозрения в том, что Паганелли его протеже, Бернард оставил для историков следующее письмо к кардиналам (номер CCXXXVII):
Прости вас Бог за то, что Вы сделали!.. Вы превратили последнего в первого, и… его новое положение опаснее прежнего… По какой причине или по чьему совету… поспешили вы к простецу, отыскали его в его убежище, вырвали у него из рук топор, кирку или мотыгу и возвели его на престол?Избрание Паганелли папой состоялось, укрепив этим и политическое положение самого Бернарда — учителя папы Римского. Известный случай, когда Бернард назвал уже состоявшегося Папу в письме к нему «нищим из навозной кучи» (номер CCXXXVIII), укладывается в этот же контекст: крепко держа в руках узды управления своим бывшим учеником, Бернард диктовал Евгению III свою политику. Наиболее крупным мероприятием, на котором Бернарду удалось настоять, стал Крестовый поход против славян, развернувшийся на фоне Второго крестового похода.

В начале апреля 1147 года римский папа был у своего учителя в Клерво. Там Бернард убедил Евгения III развернуть вектор крестовых походов с юга на восток, обратив их против язычников Европы, начав, в частности, с вендов. Эту идею римский папа претворил в булле , которую он подписал в Труа 11 апреля 1147 года. Идею этой буллы, образ действий, который она предлагала крестоносцам в отношении европейцев-язычников в своей миссии, часто выражают лозунгами «крещение или смерть» (, ), «уничтожить или обратить в христианство» (, ).

Сочинения 

 Спасительные размышления о познании человеческого внутреннего и внешнего состояния или о познании самого себя. — М., 1782.
 Умилительная песнь о сладчайшем имени Иисуса. — М., 1784.
 Правила святой жизни, изложены Аввою Бернардом в его беседах со своей сестрой монахиней. СПб., 1894.
 Послания 331-332. О размышлении (фрагм.). Проповедь 3-я на Песнь Песней // Па­мят­ни­ки сред­не­ве­ко­вой ла­тин­ской ли­те­ра­ту­ры, X–XII вв. / Отв. ред. М. Е. Гра­барь-Пас­сек, М. Л. Гас­па­ров. — М.: Наука, 1972. — 559 с.
 Бернар Клервоский О благодати и свободе воли / Пер. с лат. акад. С. Д. Сказкина и О. И. Варьяш. Публ. О. И. Варьяш, послесловие и примеч. В. И. Уколовой // Средние века. Вып. 45. — М., 1982. — С. 265–297.
 Послание CXC к папе Иннокентию II, или Трактат против некоторых ошибочных положений Абеляра (фрагменты) / пер. И. В. Шталь // Классическая филология на современном этапе. Сборник научных статей / Российская академия наук, Институт мировой литературы имени А. М. Горького, Группа "Античная литература и культура", Центр изучения античности; Редкол.: И. В. Шталь (отв. ред.) и др. — М.: Специализированное издательско-торговое предприятие "Наследие", 1996. — С. 192–197. — 333 с. ISBN 5-201-13259-6
 Проповеди на Песнь Песней (избр.). О благодати и свободе воли // Антология средневековой мысли: Теология и философия европейского Средневековья. В 2 т. Т. 1. / Под ред. С. С. Неретиной; сост. С. С. Неретиной, Л. В. Бурлака. — СПб.: РХГИ, 2001. — C. 427–476. — 539 с. ISBN 5-88812-120-7, ISBN 5-88812-148-7
 Письма Святого Бернара Клервоского против Петра Абеляра
 CLXXXVII. Епископам, созываемым на собор в Сансе
 CLXXXVIII. Епископам и кардиналам Римской курии
 CLXXXIX. Владыке папе Иннокентию
 Из послания CXC папе Иннокентию II, или трактата против некоторых ошибочных положений Абеляра
 CXCI. Папе Римскому Иннокентию
 CXCII. Магистру Гвидо Кастельскому
 CXCIII. Кардиналу Иво (Трирскому?)
 CCCXXX. Папе Иннокентию против Петра Абеляра
 CCCXXXI. Стефану - кардиналу и епископу Пренестинскому
 CCCXXXII. Кардиналу Г...
 CCCXXXIII. Кардиналу-диакону Григорию Тарквинию
 CCCXXXVI. Гвидо Пизанскому
 CCCXXXV. Некоему кардиналу-пресвитеру
 CCCXXXVI. Некоему аббату
 CCCXXXVII. Папе от лица епископов
 CCCXXXIII. Кардиналу и канцлеру Гаймерику

См. также 
 Церковь Святого Бернарда в Бранденбурге

Примечания

Литература 
 на русском языке

 Абеляр П. История моих бедствий / Пер. с латин. В. А. Соколова; Изд. подготовили: Д. А. Дрбоглав Н. А. Сидорова, В. А. Соколов, В. С. Соколов; Отв. ред. проф. И. А. Сидорова. / Академия наук СССР. Отделение литературы и языка. — М.: Издательство Академии наук СССР, 1959. — 256 с. (Литературные памятники).
 Браг Р. Антропология смирения. // Вопросы философии. — 1999. — № 5. — С. 99–113.
 Вертеловский А. Ф. Западная средневековая мистика и ее отношение к католичеству. — Х., 1888.
 Герье В. П. Западное монашество и папство. — М., 1913. — С. 29-140.
 
 Ивановский В. Н. Мистика и схоластика XI-XII веков: Ансельм Кентерберийский, Абеляр и Бернард Клервальский. — М., 1897;
 
 Можейко М. А. Бернард Клервоский // Новейший философский словарь / Сост. А. А. Грицанов. — : Изд. В. М. Скакун, 1998. — 896 с.
 Мудрагей Н. С. Знание и вера: Абеляр и Бернар // Вопросы философии. — 1988. — № 10. — С. 133-145.
 Неретина С. С. Верующий разум: К истории средневековой философии. — Верующий разум / Ин-т философии Рос. акад. наук, Помор. междунар. пед. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Архангельск: Издательство Поморского международного педагогического университета, 1995. — С. 282–291. — 367 с. ISBN 5-88086-099-X
 Самарина М. С. «Новая жизнь» Данте и Бернард Клервоский // Вестник Ленинградского университета. Сер. 2: История, языкознание, литературоведение. — 1989. — Вып. 3. — С. 91–93.
 Стасюлевич М. М. Св. Бернард, аббат де Клерво // Москвитянин. — 1853. — № 9. — С. 1-36.
 
 Шишков А. Св. Бернар Клервоский: Учение о человеческой свободе и церковной политике // Точки. — 2001. — № 3/4. — С. 5-20.
 Штёкль А. История средневековой философии. — : Алетейя, 1996. — 307 с.
 Щавелева Н. И. Послание епископа краковского Матфея Бернарду Клервоскому об «обращении русских» // Древнейшие государства на территории СССР. — Материалы и исследования. 1975 год. — М.: Наука, 1976. — С. 113-121.
 

 на других языках

 Bell T. Divus Bernhardus: Bernhard von Clairvaux in Martin Luthers Schriften. — Mainz, 1993.
 Benke C. Unterscheidung der Geister bei Bernhard von Clairvaux. — Würzburg, 1991.
  The Influence of St. Bernard of Clairvaux on the Formation of the Order of the Knights Templar // The Second Crusade and the Cistercians / ed. M. Gervers. — Palgrave Macmillan, 1992. - P. 58-65. ()
 Bredero A. H. Bernhard von Clairvaux: Zwischen Kult und Historie. Über seine Vita und ihre historische Auswertung. — Stuttg., 1996.
 Calmette J., David H. S. Bernard. — P., 1953.
 Dinzelbacher P. Bernhard von Clairvaux: Leben und Werk des berühmten Zisterziensers. — Darmstadt, 1998.
 Diers M. Bernhard von Clairvaux: Elitäre Frömmigkeit und begnadetes Wirken. — Münster, 1991.
 Courcelle P. Connais-toi-même de Socrate à saint Bernard. — P., 1974.
 Gilson Ε. La théologie mystique de St. Bernard. — P., 1934.
 Heller D. Schriftauslegung und geistliche Erfahrung bei Bernhard von Clairvaux. — Würzburg, 1990.
 Hufgard M. K. S. Bernard of Clairvaux: А Theory of Art formulated from his Writings and illustrated in 12th Century Works of Art. — N. Y., 1989.
 Hüffer M. G. Der heilige Bernard von Clairvaux. — Münster, 1886.
 Kozlowsky J. von. Kirche und Staat und Kirchenstaat nach dem hl. Bernhard von Clairvaux. Posen, 1916.
 Leclercq J. S. Bernard mystique. — P., 1948.
 Leclercq J. Bernhard von Clairvaux: ein Mann prägt seine Zeit. — Münch., 1990;
 Lec­lercq J. S. Bernardo di Chiaravalle. — Mil., 1992.
 Neander A. Der heilige Bernhard und sein Zeitalter. — B., 1813.
 Pranger M. B. Bernard of Clairvaux and the Shape of Monastic Thought: Broken Dreams. — Leiden, 1994.
 Rudolph C. The «things of greater importance»: Bernard of Clairvaux's Apologia and the Medieval Attitude toward Art. — Phil., 1990.
 Scott-James B. S. Bernard of Clairvaux. — L., 1957.
 Stickelbrock M. Mysterium ve­ne­ran­dum: der trinitarische Gedanke im Werk des Bernhard von Clairvaux. — Münster, 1994.
 Storm H. G. J. Die Begründung der Erkenntnis nach Bernhard von Clairvaux. — Fr./M., 1977.
 Tamburello D. Union with Christ: John Calvin and the Mysticism of St. Bernard. — Lousville, 1994.
 Timmermann W. Studien zur allegorischen Bildlichkeit in den Parabolae Bernhards von Clairvaux. — Fr./M., 1982.
  Bernard de Fontaines: Abbé de Clairvaux, 2 vol., 1963–1969.
 Vacandard E. Vie de Saint Bernard, abbé de Clairvaux. — P., 1895.
 Vogt K. A. Bernhard von Clairvaux: Ein Münchlenkt das Abendland. — Saarbrucken, 1949.
 Williams W. W. S. Bernard of Clairvaux. — Manchester, 1935.
 Bernhard von Cla­irvaux: Rezeption und Wirkung im Mittelalter und in der Neuzeit: (Vorträge gehalten an­läs­slich des 27. Wolfenbütteler Symposions vom 23. bis 27. Oktober 1990) / Hrsg. von K. Elm. Wies­ba­den, 1994.
 Saint Bernard et la philosophie / ed. R.Brague. — P., 1993.

Ссылки 

 Opera omnia Sancti Bernardi Claraevallensis (Полное собрание трудов св. Бернарда Клервоского)

Мистики Франции
Латинские философы
Философы XII века
Христианские святые XII века
Католические святые
Англиканские святые
Святые Франции
Учители Церкви
Цистерцианцы
Философы Франции
Католические мистики
Персонажи «Божественной комедии»
Участники Второго крестового похода
Тамплиеры